Керолайн (округ, Меріленд)
Керолайн (округ, Вірджинія)